Dumytschi (ukrainisch ; russische Entsprechung /Dumytschy) ist der Name zweier Dörfer in der Ukraine, Oblast Lwiw, Rajon Lwiw:

 in der Landgemeinde Dobrossyn-Maheriw, nördlicher gelegen, siehe Dumytschi (Lwiw, südlich)
 in der Landgemeinde Dobrossyn-Maheriw, südlicher gelegen, siehe Dumytschi (Lwiw, nördlich)